Лю Хе — китайський імператор з династії Хань, який правив 74 року до н. е.
 Лю Хе — китайський імператор з династії Рання Чжао, який правив 310 року н. е.